Расследование:
 Расследование преступлений
 «Расследование» — роман Станислава Лема 1958 года.
 «Расследование» — советский фильм 1980 года.
 «Расследование» — итальянский фильм 1986 года.
 «Расследование» — итальянский фильм 2006 года.